{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Players Tour Championship
|-
|align = "center" | Рюссельсхайм, Германия
|-
|align = "center" | 22 — 24 октября 2010
|-
|align = "center" | Walter Kobel Sporthalle
|-
| Призовой фонд — € 50 000
|-
| Победитель — € 10 000
|-
| Высший брейк — 147 Танават Тирапонгпайбун, Марк Уильямс
|- 
| Статус — низкорейтинговый
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Финальный матч
|-
| Победитель — Маркус Кэмпбелл|-
| Финалист — Лян Вэньбо
|-
|}Euro Players Tour Championship 2010/2011 – Этап 3 (также известен, как 2010 Rhein–Main Masters и 2010 Russelsheim Cup) — снукерный низкорейтинговый турнир, который прошёл с 22 по 24 октября 2010 года в Рюссельсхайме, Германия.  Победителем стал Маркус Кэмпбелл, в финале переигравший Ляна Вэньбо со счётом 4:0. Победителем «утешительного» турнира стал Марк Дэвис, в финальном матче одолевший Риан Эванс со счётом 3:2.

Свой первый максимальный брейк и высший на турнире сделал таец Танават Тирапонгпайбун, став при этом самым молодым игроком, сделавшим максимум на официальном турнире (16 лет и 312 дней). На следующий день Марк Уильямс повторил этот результат.

 Призовой фонд и рейтинговые очки 

Чемпион: € 10 000 (2000 очков) 
Финалист: € 5 000 (1600 очков) 
Полуфиналисты: € 2 500 (1280 очков) 
Четвертьфиналисты: € 1 500 (1000 очков) 
Участники 1/8: € 1 000 (760 очков) 
Участники 1/16: € 600 (560 очков) 
Участники 1/32: € 200 (360 очков)

Призовой фонд: € 50 000.

 Результаты 

 Все матчи турнира играются до 4-х побед''.

 Секция 1 

 Секция 2 

 Секция 3 

 Секция 4 

 Финальная часть 

 Сенчури-брейки 

 147 Танават Тирапонгпайбун
 147''' Марк Уильямс
 142 Эндрю Хиггинсон
 135, 116 Энтони Хэмилтон
 133, 119, 107 Кен Доэрти
 130, 111, 100 Мартин Гоулд
 128, 115, 104 Лян Вэньбо
 124, 121 Джимми Робертсон
 122, 108, 105, 104 Стюарт Бинэм
 121 Джек Джонс

 118 Марко Фу
 117 Джимми Уайт
 116, 110 Майкл Уайт
 112 Чэнь Чже
 111 Лю Сун
 110, 106 Нил Робертсон
 110 Бьёрн Ханевеер
 108 Джадд Трамп
 108 Джеймс Уоттана
 106 Шон Мёрфи

 105 Рики Уолден
 102 Лю Чуан
 102 Мартин О'Доннэлл
 102 Бен Вулластон
 101 Питер Эбдон
 101 Эльфи Бёрден
 100, 100 Стивен Магуайр

Примечания

Ссылки 

 Результаты финальной стадии на Global-Snooker 

Players Tour Championship
2010 год в снукере
Спортивные соревнования в Гессене